Мари Софи Хелена Беатриз од Француске или Софи Беатриз (Фр. Marie-Sophie-Béatrice de France или Sophie Béatrice) је била друга и најмлађа ћерка, као и најмлађе дете француске краљице Марије Антоанете и Луја XVI.

Рођена је 9. јула 1786, у Версајском дворцу. Након њеног рођена, је њено здравље угрозила туберкулоза. Умрла је 19. јуна 1787. Живела је тачно 345 дана, 11 непуних месеци. Софијина смрт је узроковала пуно туге за њеном породицом, највише за њеним родитељима. Сахрањена је у Базилици Сен Дени.

Породично стабло

Породица

Браћа и сестре 

Рођени 1786.
Умрли 1787.